Ува́ровское — село в Курском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входило в состав сельского поселения Русский сельсовет.

География 
Расстояние до краевого центра: 238 км.

Расстояние до районного центра: 27 км.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР хутора Дементьев, Соколов и Эристов, фактически слившиеся в один населенный пункт, объединены в село Уваровское.

Население 

Национальный состав населения села Русское по итогам переписи населения 2010 года:

История 
Село образовано в результате объединения 3-х хуторов: Дементьевский (основан в 1891 г.), Эристовский (основан в 1913 г.) и Соколов (основан в 1912 г.). Названо в честь большевика Михаил Уваров, организатора первой сельскохозяйственной коммуны в хуторе Эристовский.

Инфраструктура 
 Средняя общеобразовательная школа № 18
 Фельдшерско-акушерский пункт

Памятники 
 Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами
 Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 1966 год

Кладбища 
 3 общественных открытых кладбища общей площадью 49 023 м².

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Курского района (Ставропольский край)